Urica peut désigner :
 Urica : l'une des paroisses civiles de la municipalité de Pedro María Freites dans l'État d'Anzoátegui au Venezuela ;
 Urica : le chef-lieu de la paroisse homonyme ;
 L'Urica : une rivière du Venezuela ;
 Faille d'Urica : une faille au Venezuela.

Homonymie de toponyme